Села:
 Стецівка — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Стецівка — Черкаська область, Звенигородський район
 Стецівка — Черкаська область, Черкаський район